Osoby o tym nazwisku:
 Bogumił Staniszewski – polski specjalista w zakresie energetyki cieplnej, członek PAN
 Daniel Staniszewski – polski kolarz
 Jacek Staniszewski – polski artysta współczesny
 Jan Staniszewski – polski urzędnik
 Jan Zygmunt Staniszewski  – polski urzędnik
 Jan Staniszewski – polski lekkoatleta
 Przemysław Staniszewski – polski samorządowiec